Доманов — фамилия; имеет женскую форму Доманова.
 Доманов, Анатолий Емельянович (1922—1995) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Доманов, Тимофей Николаевич (1887—1947) — генерал-майор вермахта, походный атаман Казачьего Стана Главного управления казачьих войск нацистской Германии.
 См. также 
 Доманово